Takasugi ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōta Takasugi (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Takasugi Shinsaku (1839–1867), japanischer Samurai